Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 

503e régiment de chars de combat
503e régiment du train

Homonymie d'unités militaires